A Farewell to Kings – piąty album studyjny kanadyjskiej grupy Rush.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Rush
Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Anthem Records
Albumy Mercury Records